Warenhaus Barasch steht für:

 Warenhaus Barasch (Heilbronn)
 Warenhaus Gebrüder Barasch (Breslau)